Владимир Михайлович Шульгин (1838—1911) — русский военный 
деятель. Генерального штаба Генерал-лейтенант (1895).

Биография 
В службу вступил в 1855 году после окончания 2-го кадетского корпуса с производством в прапорщики и выпущен в Семёновский лейб-гвардии полк. В 1859 году после окончания Михайловской артиллерийской академии произведён в  прапорщики гвардейской артиллерии. В 1859 году произведён в подпоручики гвардии.  В 1860 году произведён в поручики гвардии. В 1865 году после окончания геодезического отделения Николаевской академии Генерального штаба произведён в  штабс-капитаны и в  капитаны ГШ.

С 1867 года назначен начальником астрономических и геодезических работ в   Казанской губернии. В 1869 году произведён в подполковники. В 1872 году произведён в полковники с назначением начальником триангуляции Курляндской губернии.  С 1881 года назначен начальником Военно-топографического отделения Восточно-Сибирского военного округа.

В 1883 году произведён в генерал-майоры. С 1885 года назначен начальником Военно-топографического отделения Приамурского военного округа. С 1887 года назначен начальником топографической съёмки Северо-Западного края. В 1895 году произведён в генерал-лейтенанты.

Награды 
Награды
Орден Святой Анны 3-й степени  (1868)
Орден Святого Станислава 2-й степени (1870)
Орден Святого Владимира 4-й степени  (1872)
Орден Святой Анны 2-й степени  (1874)
Орден Святого Владимира 3-й степени  (1877)
Орден Святого Станислава 1-й степени (1886)
Орден Святой Анны 1-й степени  (1887)
Орден Святого Владимира 2-й степени  (1891)
Орден Белого орла (1898)
Орден Святого Александра Невского (1906)

Примечания

Литература 
 ;
 Пономарёв В. П., Шабанов В. М. «Кавалеры Императорского ордена Святого Александра Невского, 1725—1917»: биобиблиографический словарь в трёх томах. Том 2. — М., 2009. — С. 315—316. — ISBN 978-5-89577-145-7

Источники 
 
 
 История геодезии

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Выпускники Михайловской артиллерийской академии
Выпускники Второго Московского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Похороненные на Смоленском лютеранском кладбище